FFS ist eine Abkürzung für:
 Amiga Fast File System, ein Dateisystem für den Amiga
 Berkeley Fast File System, ein Dateisystem für BSD, siehe Unix File System
 Facial Feminization Surgery (gesichtsfeminisierende Operation), eine im Rahmen der Geschlechtsangleichung optional durchgeführte Gesichtsoperation, die der Verbesserung des femininen Gesichtsausdruckes bei Mann zu Frau (M2F) Transidenten (Transsexuellen) dient.
 Fédération Française de Ski, den Französischen Skiverband
 Fertility and Family Survey, auch Family and Fertility Survey, eine in den 1990er Jahren in Ländern der UNECE (Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen) durchgeführte Befragung zur Fruchtbarkeit und Familienbildung.
 FFS Film- & Fernseh-Synchron, ein Unternehmen
 Fischereiforschungsschiff, dient zur Kennung von Schiffstypen und wird vor den Namen gesetzt, zum Beispiel FFS Solea
 Fischereiforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg
 Flexibles Fertigungssystem
 Fight-or-flight in der Biologie
 Flugzeugführerschule, z. B. Flugzeugführerschule „S“
 Ferrovie federali svizzere, offizielle italienische Bezeichnung für die Schweizerischen Bundesbahnen 
 „For Fuck’s Sake“, ein von Online-Spielern verwendeter umgangssprachlicher vulgärer Ausdruck (siehe auch Liste von Abkürzungen (Netzjargon))
 Form-Fill-Seal-Maschine, zu deutsch Form-, Füll- und Verschließmaschine, siehe Schrumpffolienverpackung
 Frankfurt Fuel Services, ein Flugzeugbetankungsunternehmen am Flughafen Frankfurt Main
 Free Fall Sensor, ein System zum Schutz von Datenverlusten bei Festplatten (Computer)
 freie Fettsäuren, in der Biochemie und Physiologie bedeutsam als Energiequelle bei Arbeits- bzw. sportlichen Ausdauerleistungen
 French Frigate Shoals, eine Inselgruppe im Nordwesten Hawaiis
 Front des Forces Sociales, eine politische Partei in Burkina Faso
 Front des Forces Socialistes, Front der Sozialistischen Kräfte, ist eine seit 1963 bestehende und 1989 legalisierte Abspaltung der algerischen FLN, die ihre hauptsächlichen Wähler im Berbergebiet der Kabylei hatte.
 Sat.1-Frühstücksfernsehen, eine Fernsehsendung
 Verein zur Förderung Freier Software

FFS steht für:
 FFS Bank und FFS Group, Dienstleistungsunternehmen der Emil Frey Gruppe auf dem Gebiet der Automobilfinanzierung
 FFS (Band), eine Supergroup bestehend aus Franz Ferdinand und Sparks

FFS